Collegium pro musica sacra
Akademski zbor Pro musica